Де Цольт, Маурилио (1950—) — итальянский лыжник.
Де Цольт, Антонио (1847—926) — итальянский математик и педагог.